A Simple Twist of Fate (film), een film uit 1994 met onder anderen Steve Martin
A Simple Twist of Fate (ER), een aflevering van de televisieserie ER
Simple Twist of Fate, een lied van Bob Dylan